Sants Metges o Cosme i Damià, màrtirs
 Sants Metges de Marçà, capella a Castellfollit de Riubregós (l'Anoia) 
 Els Sants Metges (Lloret), edifici religiós a Lloret de Mar (la Selva)
 Capella dels Sants Metges (Granollers), capella edificada al camí de Corró de Granollers (Vallès Oriental) 
 Ermita dels Sants Metges, edifici al municipi de Sarral (Conca de Barberà) inclosa en l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.
 Església dels Sants Metges (l'Espunyola), temple a l'Espunyola (Berguedà) troba al nord
 Església dels Sants Metges (Sant Julià de Ramis), església romànica amb modificacions dels segles XVII i XVIII al terme municipal de Sant Julià de Ramis (Gironès) 
 Muntanya dels Sants Metges, serra al municipi de Sant Julià de Ramis a la comarca del Gironès